

События 
 20 августа — Битва при Ярмуке близ Дамаска, разгром византийцев.
 Лето — Халиф Омар Ибн Аль-Хаттаб разбил 40-тысячное ромейское войско на берегу Ярмука, захватил Финикию и двинулся против Иерусалима. Арабы перешли реку Иордан и разбили лагерь в Иерихоне. Жители Иерусалима отправили церковные святыни в Константинополь и сдались арабам. Арабы разделили армию на три части. Одна направлена против Египта, другая — на Сирию, третья — на Персию.
 Разгром арабами персов в битве при Кадисии.
 Ираклий впал в меланхолию и поселился во дворце Иерия.
 Король лангобардов Ротари.
 Король вестготов Хинтила.

Скончались 
 4 апреля — Исидор Севильский, испанский церковный писатель и учёный, автор первой в истории энциклопедии; католический Святой, покровитель создателей и пользователей компьютеров и Интернета.
 Сисенанд, король вестготов

См. также